Ландсверк Л-60 () или Стридсвагн Л-60 ( (Landsverk 60), stridsvagn — танк) — шведский лёгкий танк. Разработан компанией «Ландсверк» () в 1934 году. Модификация L-60 S в 1939 году принята на вооружение шведской армии под обозначением Стридсвагн м/38 (, сокращённо — Strv m/38). Четыре танка L-60 продано в Австрию, Венгрию и Ирландию. Кроме того, Венгрия приобрела лицензию на производство танка L-60, послужившего базовой моделью для венгерского танка 38M «Толди» ().

История создания 
В 1934 году компанией «Ландсверк» () был изготовлен прототип танка Landsverk L-60. Танк был разработан немецким инженером Отто Меркером (), который ранее проектировал L-5. Танк был, по сути, модернизированным L-10 — вооружение и бронирование остались прежними, но был заменен двигатель (был установлен 6-цилиндровый карбюраторный двигатель «Сканиа Вабис» 1664 () мощностью 142 л.с.), изменена ходовая часть (на L-10 катки были сблокированы в тележки, а на L-60 была независимая торсионная подвеска) и форма корпуса.

Модификации 

 L-60
базовая модель, поставлялась только на экспорт.
 L-60 S (Strv m/38)
модификация для шведской армии.
 L-60 S/II (Strv m/39)
модификация с заменой спаренного пулемёта в башне на два автономных.
 L-60 S/III (Strv m/40L)
модификация с автоматической трансмиссией.
 L-60 S/V (Strv m/40K)
модификация с усиленным до 50 мм бронированием, двигателем мощностью 162 л.с. и усиленной подвеской.

Машины на базе L-60 
 Landsverk L-62 Anti
зенитная самоходная установка, по лицензии производилась в Венгрии как 40M Nimród.
 Landsverk L-62 Anti II
зенитная самоходная установка, экспортный вариант для Финляндии.
 Lvkv m/43
зенитная самоходная установка, вариант для шведской армии.

Описание конструкции 
L-60 имел отделение управления в лобовой, боевое отделение — в средней и моторно-трансмиссионное отделение — в кормовой части машины. Штатный экипаж машины состоял из трёх человек:

Броневой корпус и башня

Вооружение

Двигатели и трансмиссия

Ходовая часть 
Первый серийный танк который нёс торсионную подвеску.

См. также

Примечания

Ссылки 
 Stridsvagn L-30 на официальной странице компании Landsverk
 БТТ Швеции на странице Aviarmor.net
 Swedish Armor
 «Эволюция танков». Подвеска.

Танки по алфавиту
Лёгкие танки
Танки Швеции